Задов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Задов Левко Миколайович (1893—1938) — анархіст, начальник розвідки армії Нестора Махна.
 Задов Михайло Адамович (*1975) — український футболіст, півзахисник.

Російські прізвища